L'Abergement-Sainte-Colombe — comuna francesa do departamento de Saône-et-Loire
 L'Abergement-de-Cuisery — comuna francesa do departamento de Saône-et-Loire
 Abergement-la-Ronce — comuna francesa do departamento de Jura
 Abergement-le-Grand — comuna francesa do departamento de Jura
 Abergement-le-Petit — comuna francesa do departamento de Jura
 Abergement-lès-Thésy — comuna francesa do departamento de Jura

Desambiguações de topônimos